Баранья:

 Баранья — историческая область в междуречье Дуная и Дравы и находившийся на её территории комитат Венгерского королевства.
 Баранья — медье Венгрии, находится в Южно-Задунайском крае на границе с Хорватией.
 Баранья — река на полуострове Камчатка в России.
 Баранья — река в Выборгском районе Ленинградской области

См. также 
 Бараний
 Баранье